Вильге́льм Ве́йтлинг (; ,  — , ) — немецкий философ-утопист, деятель раннего немецкого рабочего движения, один из теоретиков немецкого социализма (т. н. уравнительного коммунизма), при котором полное равенство (экономическое и социальное) осуществляется путём нивелирования индивидуальных потребностей и строгой регламентации жизни. Тесно касался вопроса о том, что такое справедливость. Карл Маркс считал Вейтлинга одним из своих учителей в вопросах рабочего движения. По профессии — портной.

Биография 
Родился в 1808 году в Магдебурге, входившем тогда в состав королевства Вестфалия (с 1815 года — Пруссии). Ученик портного, Вейтлинг с 1830 г. путешествовал по Германии, Австрии и Франции в качестве странствующего подмастерья. Оказавшись в Париже, он в 1836 году вступил в действовавший там «Союз отверженных» — тайную организацию немецких политических эмигрантов и странствующих ремесленников-подмастерьев — и примкнул к его радикальному крылу (которое состояло из рабочих, находившихся под влиянием утопического социализма и коммунизма). Вскоре Вейтлинг, на мировоззрение которого значительное воздействие оказали революционно-коммунистические идеи Бабёфа, стал одним из инициаторов раскола «Союза отверженных», в результате чего осенью 1836 года на основе радикального крыла Союза был образован «Союз справедливых» — первая коммунистическая организация немецких рабочих.

В 1838 году написал для «Союза справедливых» программную работу «Человечество, каково оно есть и каким оно должно быть» (русский перевод — 1906). После бланкистского восстания 12 мая 1839 года в Париже Вейтлинг вынужден был переехать в Швейцарию, где в 1841—1843 годах вёл пропаганду идей уравнительного коммунизма в объединениях ремесленников и издавал ежемесячный журнал «Der Hilferuf der deutschen Jugend». В 1842 году написал книгу «Гарантии гармонии и свободы» (русский перевод — 1962), явившуюся первым крупным произведением немецкой социалистической литературы и названную К. Марксом «блестящим литературным дебютом немецкой политической литературы».

В 1843 году был заключён в тюрьму, в 1844 году освобождён и выслан за границу. В 1845 году опубликовал очередное произведение — «Евангелие бедного грешника» (русский перевод — 1907). В 1846 году вошёл в состав Брюссельского коммунистического корреспондентского комитета, где вскоре обнаружились резкие расхождения его взглядов с воззрениями К. Маркса и Ф. Энгельса.

В конце 1846 года эмигрировал в США, вёл в Нью-Йорке пропагандистскую деятельность среди немецких эмигрантов. Во время Революции 1848—1849 гг. вернулся в Германию, с конца 1849 года — снова в Нью-Йорке. Получил девять патентов за изобретения по усовершенствованию швейных машин.

Для его взглядов характерно признание необходимости революционного пути для установления коммунистического строя, однако коммунистическую революцию рассматривал как стихийный процесс, в котором главная роль принадлежит деклассированным элементам.

Вейтлинг оказал значительное влияние на К. Маркса и Ф. Энгельса, рассматривавших деятельность Вейтлинга как проявление первого самостоятельного теоретического движения немецкого пролетариата.

Труды 
 Die Menschheit. Wie Sie ist und wie sie sein sollte (1838—1839)
 Garantien der Harmonie und Freiheit (1842)
 Das Evangelium eines armen Sünders auch Das Evangelium der armen Sünder (1845)
 Ein Nothruf an die Männer der Arbeit und der Sorge, Brief an die Landsleute (1847)
 Вильгельм Вейтлинг. Гарантии гармонии и свободы. Человечество, как оно есть и каким оно должно было бы быть / Перевод с нем. В. В. и М. М. Альтман, с комментариями В. В. Альтмана. Вступ. статья В. П. Волгина. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1962.

Идеи 
 Победу новым идеям и общественным порядкам приносили только войны и революции… Христос говорил, что принёс нам не мир, но меч.

Примечания

Ссылки 
 Die Menschheit. Wie Sie ist und wie sie sein sollte

Коммунисты Германии
Социалисты-утописты
Христианские социалисты
Философы по алфавиту
Изобретатели США